{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89101) - || 2001 TF199 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89102) - || 2001 TS199 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89103) - || 2001 TN202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89104) - || 2001 TT202 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89105) - || 2001 TZ205 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89106) - || 2001 TB206 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89107) - || 2001 TR206 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89108) - || 2001 TE208 || 11 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89109) - || 2001 TM210 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89110) - || 2001 TW210 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89111) - || 2001 TO211 || 13 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89112) - || 2001 TW211 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89113) - || 2001 TC214 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89114) - || 2001 TJ218 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89115) - || 2001 TQ220 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89116) - || 2001 TC222 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89117) - || 2001 TK222 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89118) - || 2001 TT227 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89119) - || 2001 TD231 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89120) - || 2001 TX235 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89121) - || 2001 TU238 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89122) - || 2001 UN2 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89123) - || 2001 US2 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89124) - || 2001 UC3 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89125) - || 2001 UK3 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89126) - || 2001 UV3 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89127) - || 2001 UX3 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89128) - || 2001 UP7 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89129) - || 2001 UH9 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89130) - || 2001 UJ10 || 20 oktober 2001 || Powell || Powell
|-
| (89131) Phildevries || 2001 UC12 || 23 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89132) - || 2001 UU13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89133) - || 2001 UV13 || 24 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89134) - || 2001 UW15 || 25 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89135) - || 2001 UB16 || 25 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (89136) - || 2001 US16 || 23 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89137) - || 2001 UD17 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89138) - || 2001 UU19 || 17 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89139) - || 2001 UT20 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89140) - || 2001 UT21 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89141) - || 2001 UC25 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89142) - || 2001 UP26 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89143) - || 2001 UL30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89144) - || 2001 UL32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89145) - || 2001 UH33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89146) - || 2001 UO33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89147) - || 2001 UQ33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89148) - || 2001 US33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89149) - || 2001 UD34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89150) - || 2001 UF34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89151) - || 2001 UF35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89152) - || 2001 UW36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89153) - || 2001 UF38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89154) - || 2001 UO38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89155) - || 2001 UE39 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89156) - || 2001 UA43 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89157) - || 2001 UW43 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89158) - || 2001 UE44 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89159) - || 2001 UJ44 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89160) - || 2001 UD48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89161) - || 2001 UL48 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89162) - || 2001 UA49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89163) - || 2001 UJ49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89164) - || 2001 UX49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89165) - || 2001 UZ49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89166) - || 2001 UE50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89167) - || 2001 UF50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89168) - || 2001 UL50 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89169) - || 2001 UR52 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89170) - || 2001 UR53 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89171) - || 2001 UZ54 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89172) - || 2001 UE55 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89173) - || 2001 UK55 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89174) - || 2001 UO55 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89175) - || 2001 UM57 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89176) - || 2001 UP59 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89177) - || 2001 UQ62 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89178) - || 2001 UC64 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89179) - || 2001 UV64 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89180) - || 2001 UO65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89181) - || 2001 UT65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89182) - || 2001 UQ68 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89183) - || 2001 UD70 || 17 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89184) - || 2001 UU73 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89185) - || 2001 UY73 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89186) - || 2001 UA75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89187) - || 2001 UD75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89188) - || 2001 UT75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89189) - || 2001 UU75 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89190) - || 2001 UG76 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89191) - || 2001 UH77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89192) - || 2001 UJ77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89193) - || 2001 UW77 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89194) - || 2001 UZ77 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89195) - || 2001 UO78 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89196) - || 2001 UH79 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89197) - || 2001 UN82 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89198) - || 2001 UQ83 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89199) - || 2001 UW83 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89200) - || 2001 UH84 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten